Franciaország
Ménil, település Franciaországban, Mayenne megyében
Ménil-Annelles, település Franciaországban, Ardennes megyében
Ménil-sur-Belvitte, település Franciaországban, Vosges megyében
Ménil-aux-Bois, település Franciaországban, Meuse megyében
Ménil-Erreux, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-Froger, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-Gondouin, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-Hermei, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-la-Horgne, település Franciaországban, Meuse megyében
Ménil-Hubert-en-Exmes, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-Hubert-sur-Orne, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-Jean, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-Lépinois, település Franciaországban, Ardennes megyében
Ménil-sur-Saulx, település Franciaországban, Meuse megyében
Ménil-de-Senones, település Franciaországban, Vosges megyében
Ménil-la-Tour, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Ménil-Vin, település Franciaországban, Orne megyében
Ménil-en-Xaintois, település Franciaországban, Vosges megyében